Joseph Root ist der Name folgender Personen:

* Joseph M. Root (1807–1879), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Pomeroy Root (1826–1885), US-amerikanischer Politiker